AKB peut faire référence à :
 {{codeAviation|A|K|aAITA|Atka Airport, en Alaska aux États-Unis}} ;
 Aargauische Kantonal Bank (en français, Banque cantonale d'Argovie), en Suisse ;
 AKB48, un groupe pop féminin japonais ;
 Amitiés kurdes de Bretagne, une association de soutien au peuple kurde.